Dębnica (Neder-Silizië) 
Dębnica (Pommeren)
Dębnica (powiat Gnieźnieński), plaats in gemeente Kłecko 
Dębnica (powiat Ostrowski), plaats in gemeente Przygodzice 
Dębnica (rivier)